272 километр — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги на неэлектрифицированном однопутном участке Дно — Новосокольники. Относится к Санкт-Петербург — Витебскому региону. Находится на территории Дедовичского района Псковской области рядом с деревней Дубишно.

Общие сведения 
По состоянию на 2002 год остановочный пункт располагался на перегоне Бакач — Дедовичи. После ликвидации в середине 2000-х путевого развития на станции Бакач, оказался на перегоне Вязье — Дедовичи.

Остановочный пункт оснащён одной низкой посадочной платформой длиной около 50 метров, сооружённой с восточной стороны от железнодорожного пути. Имеется электрическое освещение. Билетная касса и какие-либо прочие предназначенные для пассажиров постройки и сооружения отсутствуют.

Платформа расположена у западной окраины деревни Дубишно, являющейся административным центром Шелонской волости Дедовичского района (на некоторых топографических картах и в атласах данная деревня имеет название Дубишино). Рядом с посадочной платформой находится нерегулируемый железнодорожный переезд на автодороге, связывающей Дубишно с деревней Дубеченок. Ранее данный переезд был регулируемым, вблизи него сохранилась жилая казарма, предназначавшаяся для дежурных по переезду.

Движение пригородных поездов 
Останавливаются пригородные поезда, курсирующие между станциями Дно и Новосокольники. Ввиду отсутствия на платформе кассы билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 272 км на railwayz.info
 272 км на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт 272 км на карте железных дорог России и СНГ.
 Остановочный пункт 272 км на российской топографической карте масштаба 1:200000 издания 1992 года по состоянию местности на 1987 год.
 Остановочный пункт 272 км на советской топографической карте масштаба 1:100000 издания 1991 года.
 Остановочный пункт 272 км на российской топографической карте масштаба 1:25000.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дедовичского района